Das Dnepr-Becken ist das Einzugsgebiet des Flusses Dnepr mit einer Fläche von 531.817 km².

Das Einzugsgebiet des Dnepr grenzt im Nordosten an das Wolga-Becken, im Osten an das Donez-Becken (nicht zu verwechseln mit der Industrieregion Donezbecken/Donbas), das zum Don-Becken gehört, und im Südosten an mehrere kleine Einzugsgebiete, deren Fließgewässer in das Asowsche Meer münden. Der südliche Rand des Einzugsgebietes grenzt an weitere kleine Einzugsgebiete, deren Fließgewässer in das Schwarze Meer münden. Im Süden des Einzugsgebietes verläuft der Hauptfluss Dnepr in eine Spitze westlich der Stadt Cherson und verläuft über den Dnepr-Bug-Liman-Ästuar, mit dem der Strom in das Schwarze Meer mündet. Im Südwesten grenzt das Einzugsgebiet des Dnepr an das Bug-Becken (ukr. , russ. , das sich seitlich an das Einzugsgebiet des Dnepr anfügt. Im Westen befindet sich eine kleine Grenze zum Dnister-Becken sowie das Weichsel-Becken. Im Nordwesten grenzt das Einzugsgebiet des Dnepr an das Memel-Becken und das Daugava-Becken.

Die markantesten Flüsse im Einzugsgebiet sind der Dnepr mit einer Länge von 2201 km und die Desna mit einer Länge von 1130 km Länge.

Geomorphologische Einteilung 

Das Einzugsgebiet des Dnepr gehört einem geomorphologischen Gebiet, dem Osteuropäischen Tiefland, an.

Landschaften um das Einzugsgebiet 
Das Einzugsgebiet ist von folgenden Landschaften umgeben:
 Waldaihöhen – Quellgebiet von Wolga, Dnepr, Düna
 Smolensker Höhen – Quellgebiet von Moskwa, Desna
 Belarussischer Höhenrücken – Quellgebiet von Memel, Bjaresina
 Polesien – mit den Prypjatsümpfen und dem Fluss Prypjat
 Podolische Platte – Quellgebiet des Südlichen Bug
 Donezplatte – ohne nennenswerte Flüsse

Der Dnepr umfließt dabei das
 Dneprhochland – Quellgebiet von Inhulez, Inhul

Geologische Struktur

Belarus

Ukraine

Dnepr 

Der Dnepr ist neben dem Desna eine der beiden prägenden Flüsse des Einzugsgebietes.

Quellgebiet 
Die Quelle des Dnepr liegt nordöstlich von Smolensk, am südwestlichen Rand der Waldaihöhen nahe den Quellen von Düna und Wolga.

Der Strom fließt nach der Quelle durch Smolensk, von Mogilew bis Kiew von Nord nach Süd. Von Kiew bis Dnipro von Nordwest nach Südost. Danach von Nordost Richtung Südwest wo er in das Meer mündet.

Mündungsgebiet 

Der Dnepr mündet in ein Delta, welches mit dem Bug vereint an das Schwarze Meer anschließt. Es ist das zweitgrößte Delta der Ukraine nach dem Donaudelta. Im Gegensatz zu letzterem hat das Dnepr-Delta keine deutlich ausgeprägte Dreiecksform. Es hat einen viereckigen Umriss. Seine durchschnittliche Breite beträgt 10–12 km, an einigen Stellen bis zu 17 km.

Das Delta beginnt ca. 50 km nach dem Zufluss des Konka in den Dnepr. Der Konka ist ein Arm des Dnepr im Delta. Im Süden grenzt das Delta an die Oleschky-Sande. Das Gebiet des Dnepr-Deltas ist etwa 350 km² groß. Es ist geprägt von zahlreichen Meerengen, Seen und stillliegenden Wassern, Feuchtgebiete und einige kleine alluviale Inseln.

Die Auen, die Feuchtgebiete und die alluviale Insel der Regionen bilden ein einzigartiges natürliches Ökosystem bekannt als die Dnepr-Sümpfe, sie erinnern an Auwälder in Zentralasien. Der Niederschlag im Delta des Dnepr ist sehr gering und der Wasserbedarf des Deltas wird fast ausschließlich vom Wasser des Flusses getragen. Ästuren sind die Fließgewässer Konka, Bakaj, Rwatsch, Koschowa und Lytwynka.

Einzugsgebiet des Prypjat 

Der Prypjat ist mit einem Einzugsgebiet von 114.300 km² eines der größeren Unter-Einzugsgebiete. Es entleert sich in den zum Kiewer Stausee angestauten Dnepr. Das Einzugsgebiet liegt größtenteils in der ukrainischen und belarussischen Polesie.

Der Fluss hat eine Gesamtlänge von 755 km. Seine Quelle befindet sich im äußersten Nordwesten der Ukraine, kehrt in einer großen Wende zuerst nach Nordosten, überquert die Grenze zu Belarus und geht schließlich nach der Stadt Masyr im Südosten, kurz vor der Stadt Prypjat wieder in die Ukraine zurück. Der Prypjat fließt von Pinsk zu seiner Mündung durch eine Sumpflandschaft, die sich auf beiden Seiten des Flusses bis zu 6 km erstreckt.

Der Prypjat ist Teil des Dnepr-Bug-Kanales, der an der polnischen Grenze in der Nähe der Stadt Brest beginnt; hier fließt auch der Muchawez in den Bug. Über die kanalisierte Pina, die in der Stadt Pinsk in den Prypjat fließt, verläuft der Dnepr-Bug-Kanal bis zum Dnepr, der zum Schwarzen Meer führt.

Einzugsgebiet der Horyn 

Das Einzugsgebiet der Horyn hat ein Einzugsgebiet von 22.700 km² und ist das größte rechtsseitige Gebiet des Prypjat und befindet sich im Südwesten der Osteuropäischen Ebene. Die Horyn hat eine Länge von 659 km und erreicht eine maximale Breite von 80 m und eine maximale Tiefe von 16 m. Ein bedeutender Nebenfluss ist der Slutsch.

Die Horyn entspringt in der Podolischen Platte auf dem Gebiet der ukrainischen Oblast Ternopil (südlich von Kremenez und nördlich von Ternopil). In ihrem Verlauf fließt sie weiter durch die ukrainischen Oblaste Chmelnyzkyj und Riwne und die belarussische Breszkaja Woblasz, wo sie in den Prypjat mündet. Die durchschnittliche Wassermenge im Bereich der Mündung beträgt 110 m³/s. Die durchschnittliche Steigung des Gebietes beträgt 0,1 ‰.

Die Nebenflüsse des Horyn sind:
 rechtsseitig: Slutsch, Besimenna, Schyrak, Kalynka, Polkwa, Wydawa, Lubjachiwka, Ponora, Otscheretynka, Zwitocha, Bohuschiwka, Hnylyj Riw, Schylschanka, Borkowa, Samtschyssko, Kosma, Sulnja und Hlyboka Dolyna.
 linksseitig: Stubla, Wilija, Horynka, Trostjanka, Ustja, Wyrka, Stubaska, Sarniwka, Melnyzja, Wyrka, Tschakwa, Bereschanka, Besimenna, Besimenna, Syren und Soschen

Einzugsgebiet des Styr 

Das Einzugsgebiet der Styr hat ein Einzugsgebiet von 12.900 km² und eine Länge von 494 km und ist das zweitgrößte rechtsseitige Gebiet des Prypjat. Die Styr hat eine durchschnittliche Wassermenge im Bereich der Mündung von 49,5 m³/s. Die durchschnittliche Steigung des Gebietes beträgt 0,25 ‰.

Das Gebiet ist regelmäßig überschwemmt. Die Überschwemmungen im Unterlauf beginnen im März. Bei Niedrigwasser gefriert der Fluss auf Tiefen von 1,3 bis 1,5 m von Ende Dezember bis Januar, teilweise bis in den März hinein.

Einzugsgebiet der Pzitsch 

Das Einzugsgebiet des Pzitsch mit einem Einzugsgebiet von 9.470 km² ist das drittgrößte linksseitige Unter-Einzugsgebiet des Prypjat.

Nebenflüsse des Pzitsch sind:
 rechtsseitig: Assatschanka, Schaz, Sarudsetscha, Dakolka, Aressa, Alchouka und Njamjohlja
 linksseitig: Neratouka und Njaslauka
Der Grebёnka mit einem Einzugsgebiet von 87 km² ist ein rechtsseitiger Zufluss des Pzitsch.

Der Aressa mit einem Einzugsgebiet von 3.580 km² ist ein rechtsseitiger Zufluss des Pzitsch. Er ist einer der größten Zuflüssen. Der Osvitsa ist ein rechtsseitiger Zufluss des Aressa.

Nebenflüsse des Aressa sind:
 rechtsseitiger Nebenfluss: Aswiza, Dabrynka-Kanal und Taliza
 linksseitiger Nebenfluss: Solan, Neschtschanka, Tschabuski-Hauptkanal, Slaukawizka-Jaminski-Hauptkanal und Park

Einzugsgebiet des Usch 

Der Usch hat ein Einzugsgebiet von 8.080 km² und eine Länge von 256 km ist das viertgrößte rechtsseitige Einzugsgebiet des Prypjat. Der Usch wird hauptsächlich durch die Schneeschmelze gespeist. Der mittlere Abfluss 16 km oberhalb der Mündung beträgt 24,7 m³/s. Der Fluss gefriert gewöhnlich zwischen November und der ersten Februarhälfte. Zwischen März und Mitte April wird er wieder eisfrei. Die Steigung des Flusses beträgt 0,47 m/km.

 linksseitiger Nebenfluss des Usch: Roschanyzja, Bastowa, Losnyzja, Radytsch, Nertsch, Kraschewnja, Mohyljanka, Hnyluscha, Kruhlyk, Kremna, Oktassuwaka, Schesten, Scherew, Besimenna, Noryn, Hreslja und Illja
 rechtsseitiger Nebenfluss des Usch: Brodez, Chotosa, Kunan, Rassen, Bilka, Sintirka, Saschenka, Kremna, Slawuta, Synjawka, Mostwa, Kalyniwka, , Schabetsch, Kateschna, Osliw, Swisdal, Bober, Rjadynka und Weresnja

Einzugsgebiet der Jasselda 

Das Einzugsgebiet des Jasselda mit einem Einzugsgebiet von 7.790 km² und eine Länge von 242 km ist das fünftgrößte rechtsseitige Einzugsgebiet des Prypjat. Die durchschnittliche Wassermenge im Bereich der Mündung beträgt 35,8 m³/s. Im Verlauf gibt es einen Wasserfall mit einer Fallhöhe von 37,5 Meter. Die durchschnittliche Steigung des Gebietes beträgt 0,15 ‰.

Nebenflüsse des Jaselda sind:
 rechtsseitig: Baschta, Winez-Kanal, Asneschyzki-Kanal, Lassinzy, Mysch und Meratschanka
 linksseitig: Zemra, Schyhuljanka, Chatawa und Ahinski-Kanal

Einzugsgebiet der Ubort 

Der Ubort mit einem Einzugsgebiet von 5.820 km² und einer Länge von 292 km ist das sechstgrößte rechtsseitige Einzugsgebiet des Prypjat. Der Ubort entspringt im Flussoberlauf im Hügelland nahe der Ortschaft Symony. Die Breite des Flusses beträgt 10–15 m, im Unterlauf 50–60 m; die Strömung ist langsam, das Gefälle des Flusses beträgt 0,34 m/km. Das Tal ist uneinheitlich in seiner Struktur. Die Aue ist zweiseitig, meist stark mit Wasser gesättigt. Der Fluss hat großzügige Wicklungen, im unteren Strom bilden sich Mäander, es gibt vereinzelt Inseln. Die Hauptversorgung des Wassers speist sich aus Schnee und Regen. Charakteristisch ist die Frühjahrsflut, die bis zu 50 % des jährlichen Abflusses ausmachen.

Nebenflüsse des Ubort sind der Korostynka und der Svidovets ein rechtsseitiger Zufluss des Ubort mit einem Einzugsgebiet von 852 km².
 linksseitige Zuflüsse des Ubort: Berestok, Mala Hlumtscha, Brownyk, Solnja, Kamjanka, Hlyboka Welyka, Radorobel, Juriwka, Ljadska, Hluschkowyzkyj, Neresnja, Lytoscha, Wyhoschtscha und Sliptscha.
 rechtsseitige Zuflüsse des Ubort: Werschyna, Mokryschka, Telyna, Srowenka, Uhlja, Radtscha, Kyschynska, Mudrytsch, Samlykiw, Lyboschada, Mutwyzja, Pohranytschna, Sylez, Perha, Swydowez, Plotnyzja, Wischalka, Schmurnja, Moloda und Ostroschanka

Einzugsgebiet der Szwiha 
Das Einzugsgebiet des Szwiha mit einem Einzugsgebiet von 5.300 km² ist das siebtgrößte Einzugsgebiet des Prypjat und ein rechtsseitiger Zufluss des Prypjat.
 Die Lwa (belarussisch ) mit einem Einzugsgebiet von 2.400 km² ist ein linksseitiger Zufluss der Szwiha und somit ein prägendes Unter-Einzugsgebiet.

Weitere Flüsse im Einzugsgebiet des Prypjat 

Der Slutsch (Prypjat) ist mit einem Einzugsgebiet von 5.260 km², bzw. 5470 km² und eine Länge von 197 km ein linksseitiger Zufluss des Prypjat. Es bildet das achtgrößte Einzugsgebiet im Areal des Einzugsgebiets des Prypjat. Die durchschnittliche Wassermenge im Mündungsbereich beträgt 22,4 m³/s. Die Steigung des Gebietes beträgt 0,24 ‰. Im Gebiet befinden sich 2 Seen.

Der Moratsch hat ein Einzugsgebiet von 2.030 km². Die durchschnittliche Wassermenge im Mündungsbereich beträgt 8,7 m³/s. Das Fließgewässer mündet von der rechten Seite in den Schlutsch. Die Steigung des Gebietes beträgt 0,5 %. Im Bereich liegen zwei Seen. Das Einzugsgebiet des Moratsch ist ein linksseitiger Zufluss.

Die Stochid mit einem Einzugsgebiet von 3.150 km² ist ein rechtsseitiger Zufluss des Prypjat und somit das neuntgrößte Einzugsgebiet innerhalb des Prypjats.

Die Turija mit einem Einzugsgebiet von 2.900 km² ist ein rechtsseitiger Zufluss des Prypjat und somit das zehntgrößte Einzugsgebiet innerhalb des Prypjat.

Die Brahinka hat einem Einzugsgebiet von 2.778 km² und ist ein linksseitiger Zufluss des Prypjat und somit das elftgrößte Einzugsgebiet innerhalb des Prypjat. 

Die Slawetschna mit einem Einzugsgebiet von 2.670 km² ist ein rechtsseitiger Zufluss des Prypjat und somit das zwölftgrößte Einzugsgebiet innerhalb des Prypjats.

Die Pina hat ein Einzugsgebiet von 2.460 km² mit einer Länge von 40 km. Die durchschnittliche Wassermenge im Mündungsbereich beträgt 8,6 m³/s. Die Steigung des Gebietes beträgt 0,1 ‰. Im Gebiet befinden sich 5 Seen. Die Pina ist ein linksseitiger Zufluss des Prypjat und somit das dreizehntgrößte Einzugsgebiet.
 Der Neslucha mit einem Einzugsgebiet von 1.130 km² ist ein dominierendes Unter-Einzugsgebiet des Pinas. Der Nelucha ist ein linksseitiger Zufluss des Pina.

Die Lan mit einem Einzugsgebiet von 2.190 km². An der Mündung führt der Fluss eine durchschnittliche Wassermenge von 11,3 m³/s, die Quelle des Flusses befindet sich in der Nähe des Höhenzuges Kapylskaja hrada, welcher im Süden des Belarussischen Höhenrückens liegt. Die Lan ist ein linksseitiger Zufluss des Prypjat und das vierzehntgrößte Einzugsgebiet.
 Die Babka ist ein linker Nebenfluss der Lan mit einer Länge von 8 km.
 Die Nacha hat ein Einzugsgebiet von 360 km². Die durchschnittliche Wassermenge im Mündungsbereich beträgt ca. 2 m³/s. Das Fließgewässer mündet von der rechten Seite in die Lan.
 Der Tsepra hat ein Einzugsgebiet von 123 km² und fließt linksseitig in den Lan. Der Fluss ist 21 km lang, das Einzugsgebiet hat eine Erhebung von 1,7 m/km. Die Quelle befindet sich in der Nähe des Ortes Gabruny (belarussisch Габруны), auf der anderen Seite befindet sich die Quelle des Fließgewässer Wynja (belarussisch Выня) welches in die Memel mündet.

Der Zna ist ein Fluss mit einem Einzugsgebiet von 1.130 km² und ist ein linksseitiger Zufluss des Prypjat.

Die Wýschiwka mit einem Einzugsgebiet von 1.272 km² ist ein rechtsseitiger Zufluss des Prypjat. Die Wýschiwka ist ein linksseitiger Zufluss des Prypjat.

Die Ipa mit einem Einzugsgebiet von 1.010 km² und eine Länge von 109 km. Die durchschnittliche Wassermenge an der Mündung beträgt 5,9 m³/s. Die durchschnittliche Steigung des Gebietes beträgt 0,3 ‰. Die Ipa ist ein linksseitiger Zufluss des Prypjat.

Der Mereya ist ein Fluss mit einem Einzugsgebiet von 662 km² Zuflüsse des Mereya sind:
 Lupe mit einem Einzugsgebiet von 185 km², fließt von rechts in den Mereya, sowie der Bobryk 1 (ohne Flächenangabe), ebenfalls von rechts in den Mereya. Der Wiślica fließt von links in den Bobryk.

Der Skrypіtsa mit einem Einzugsgebiet von 360 km², sowie der Gnilitsa mit einem Einzugsgebiet von 285 km², der von links in den Skrypіtsa fließt.

Alle direkten Nebenflüsse des Prypjat:
 rechtsseitig: Turija/Turja, Stochid/Stachod/Stochod, Wessjalucha, Styr, Horyn/Haryn, Szwiha/Stwyha/Stwiga, Ubort/Ubarz, Slawetschna/Slowetschna, Schalon, Bukljouka, Wetliza, Wyboj, Kruschynnaja, Mytwa, Skalodsina und Turau-Alhomelski Kanal
 linksseitig: Pina, Jasselda/Jasiołda, Skrypiza, Bobryk 1/Bobryk Pierwszy, Zna, Lan, Slutsch, Bobryk 2, Pzitsch/Ptitsch, Tremlja, Ipa, Brahinka, Werazjonka, Wiz, Sakowanka, Nenatsch, Smerds, Turija/Turja und Tscharabassauski Kanal

Markante Landschaft 
Die markanteste Landschaft im Einzugsgebiet des Prypjat sind die Prypjatsümpfe.

Kanalsystem 
Der Dnepr-Bug-Kanal ist von der Begriffen her fehlleitend, denn er verbindet den Pina (der in den Prypjat mündet) mit dem (westlichen) Bug. 

Des Weiteren gibt es das Oginskische Kanalsystem. Der Oginskische Kanal selbst ist 58 km lang. Der Bau begann 1776 durch den Hetman Michael Kasimir Oginski. Das Kanalsystem wurde 1804 vollendet.

Einzugsgebiet des Desna 

Die Desna hat ein Einzugsgebiet von 88.900 km² und eine Länge von 1130 km.

Einzugsgebiet der Snow 
Der Snow hat eine Länge von 253 km und ein Einzugsgebiet von 8.705 km². Das Tal des Snow hat eine Breite von 1,5 bis 4 km und rechtsseitiger Zufluss des Desna.

Zuflüsse der Snow (von der Quelle bis zur Mündung) sind:
 rechtsseitig: Kriwljanka, Rschawka, Kljus, Irpa, Trubesch, Zata, Tetewa, Cholodniza, Mostischtsche, Smjatsch und Krjukowa
 linksseitig: Totschka, Titwa, Seredicha, Solowa, Stratiwa, Rakuscha, Bleschenka, Rewna, Chmelinka, Jelinka, Ilkutscha, Turtschanka, Bretsch, Domna und Begatsch

Einzugsgebiet der Sudost 
Der Sudost hat eine Länge von 208 km und ein Einzugsgebiet ca. 6.000 km² und rechtsseitiger Zufluss des Desna.

Nebenflüsse der Sudost sind:
 rechtsseitige Zuflüsse: Boinja, Brikowka, Wablja, Wara, Gorodok, Hremjatsch/Gremjatsch, Derewenje, Drakowka, Kalinowka, Kosta, Pjos, Rowok, Rosch, Sacharowka, Serebrjanka, Ussa und Cholopez
 linksseitige Zuflüsse: Wjunowka, Kolbassowka, Krupez, Loknja, Netchar, Polotynja, Ponikowka, Ponurka, Poperetschnja, Ramassucha, Rschawka, Rewen und Roschok

Einzugsgebiet der Nerussa 
Der Nerussa hat eine Länge von 161 km und ein Einzugsgebiet von 5.630 km² und linksseitiger Zufluss des Desna. Das Einzugsgebiet befindet sich an der Westflanke der Mittelrussischen Platte.

Nebenflüsse des Nerussa sind:
 rechtsseitige Zuflüsse: Lokna
 linksseitige Zuflüsse: Nessa und Sew

Einzugsgebiet der Bolwa 
Der Bolwa hat eine Länge von 213 km und ein Einzugsgebiet von 4.340 km² und linksseitiger Zufluss des Desna. Das Einzugsgebiet befindet sich an der südlichen Seite des Smolensker Hochlandes.

Nebenflüsse der Bolwa sind:
 linksseitig: Kowylinka, Degna, Nerutsch, Nepolot und Radiza
 rechtsseitig: Pessotschnja, Koltschinka und Wereschtschewka

Einzugsgebiet der Oster 

Der Оster ist ein linksseitiger Nebenfluss des Desna mit einer Länge von 199 km und ein Einzugsgebiet von 2.950 km²

Einzugsgebiet der Seim 
Der Seim hat ein Einzugsgebiet von 27.500 km² und ist ein linksseitiger Nebenfluss des Desna mit einer Länge von 711 km (nach anderen Quellen: 748 km, 696 km).

Einzugsgebiet der Navlya 
Der Navlya ist ein linksseitiger Nebenfluss des Desna mit einer Länge von 126 km und ein Einzugsgebiet von 2.242 km² Die wichtigsten Zuflüsse sind: Juschkowka, Kalachwa, Murawka (auch: Murawelnik), Aleschnja (auch: Aleschenka), Lopuznja, Krapiwna, Gben, Serb, Rechitsa, Tschidowka, Charpach, Brodets, Schablykinka, Wodocha, Podlawa, Peresopka, Tscheleznaja und Drugije.

Weitere Flüsse im Einzugsgebiet des Desna

Einzugsgebiet des Sosch 

Das Einzugsgebiet des Sosch hat eine Größe von 42.100 km², davon 21.500 km² in Belarus.  Der durchschnittliche jährliche Abfluss von Wasser in der Mündung beträgt 219 m³/s. Das durchschnittliche Gefälle der Wasseroberfläche liegt bei 0,17 ‰.

Die Hauptnebenflüsse des Sosch in Weissrussland (W) und Russland (R) sind: Gesamtlänge (G)
 auf der rechten Seite: Vichra 159 km (G) davon 40 km (W), Čornaja Natapa 49 km (G,B), Volchas 80 km (G,B), Pronya 172 km (G,B), Uza 76 (G,B), Chechora 56 km (G,B), Dobrich 36 km (G,B)
 auf der linken Seite: Ostjor 274 km (G) davon ~50 km (W), Bessed 261 km (G) davon 185 km (W), Iput 437 km (G) davon 64 km (W), Uts 75 km (G,W), Kamenka 16 km (G,W), Hudabychka 15 km (G,W), Avsovina 18 km (G,W), Nomanka 26 km (G,W)

Landschaft und Flussbett

Einzugsgebiet des Iput 

Der Iput ist im Einzugsgebiet des Sosch der prägendste Fluss im System mit einer Länge von 437 km und einem Einzugsgebiet von 10.900 km². Das Einzugsgebiet des Iput ist das größte Einzugsgebiet zweiter Ordnung im Einzugsgebiet des Soschs.

Einzugsgebiet des Bessed 
Der Bessed hat ein Einzugsgebiet von 5.460 km² und eine Länge von 261 km. Das Einzugsgebiet des Bessed ist somit das zweitgrößte Einzugsgebiet im Bereich des Soschs.

Einzugsgebiet der Pronja 
Die Pronja hat ein Einzugsgebiet von 4.910 km² und eine Länge von 172 km. Das Einzugsgebiet der Pronja ist somit das drittgrößte Einzugsgebiet zweiter Ordnung im Bereich und

Pronja-Zuflüsse 
Das Einzugsgebiet des Basya ist ein Flusseinzugsgebiet dritter Ordnung.

Einzugsgebiet des Ostjor 
Der Ostjor ist ein linksseitiger Zufluss des Sosch und hat ein Einzugsgebiet von 3.370 km² und eine Länge von 274 km.

Der Ostjor entspringt auf den Smolensker Höhen in der südlichen Oblast Smolensk. Von dort fließt er zunächst in südlicher Richtung durch die intensiv landwirtschaftlich genutzte Landschaft. Kurz nach der Einmündung des Ostrik beschreibt er eine weite Rechtskurve, in der von links die Bolschaja Nawlja einmündet, und fließt in Richtung Westen und schließlich Nordwesten weiter. Er erreicht die Stadt Roslawl, die er an ihrem östlichen Rand passiert. Nach der Einmündung des rechten Nebenflusses Stomet wendet sich der Ostjor wiederum in südliche Richtung. Nach der Einmündung des linken Nebenflusses Schumjatschka sowie der Nemka von rechts überquert der Fluss zwischen Schumjatschi und Klimawitschy die russisch-belarussische Grenze. Für einige Kilometer durchfließt er nun belarussisches Gebiet zunächst in südwestlicher Richtung, später nach Westen und Nordwesten abbiegend. Er erreicht wieder die Grenze, die dem Verlauf des Flusses nun die wenigen restlichen Kilometer bis zu seiner Mündung in den Sosch folgt.

Einzugsgebiet des Vichra 
Der Vichra hat ein Einzugsgebiet von 2.230 km² und eine Länge von 158 km. Das Einzugsgebiet des Vichra ist somit das fünftgrößte Einzugsgebiet zweiter Ordnung im Bereich des Soschs.

Weitere Flüsse im Einzugsgebiet des Sosch 
Der Chmara ist ein linksseitiger Zufluss des Sosch und hat ein Einzugsgebiet von 980 km² und eine Länge von 82 km.

Der Chmara fließt durch das Gebiet der Bezirke Glinka und Pochinkovsky. Die Quelle liegt im Osten des Pochinkowskaja Hochlandes 1,5 km südwestlich des Dorfes Yasenok im Bezirk Glinka. Die Mündung des Chmara liegt nordwestlich des Dorfes Bazylevka im Bezirk Pochinkowski. Die Fließrichtung des Flusses wechselt mehrmals von Westen nach Süden und zurück. In den Oberlauf fließt der Chmara in einem engen Tal, welches sich dann weitet auf eine Breite von 6–8 Kilometer.

Der Uza ist in rechter Nebenfluss des Sosch mit einer Länge von 76 km. Sein Einzugsgebiet beträgt 944 km². Er beginnt 1,2 km südwestlich des Dorfes Beresowka im Rajon Buda-Koshelevo und mündet am Rande des Landhofes Bobovichi in der Region Gomel in den Sosch. Er durchfließt das Dneprtiefland. Sein Tal ist Trapezförmig mit einer Breite von 0,6 bis 1,5 km. Im Ober- und Unterlauf befinden sich beidseitig Auen (Überflutungsflächen) auf einer Breite 200–700 m. Das Bett ist voll kanalisiert. Das Ufer des Flusses ist bis zu 3,5 m steil.

Der Lipa ist ein rechter Nebenfluss des Sosch mit einer Länge von 62 km. Sein Einzugsgebiet beträgt 577 km². Die mittlere Wasserströmungsgeschwindigkeit beträgt 2,4 m/s. Er beginnt 1 km südöstlich des Dorfes Vuhly, im Rajon Rogachevskiy Bezirk und mündet etwa 3,5 km in östlich des Dorfes Erapolle. Das Tal hat eine Trapezform und eine Breite von 1 bis 3,5 km. Es ist von Linden bewachsen. Die Auen sind gebrochen, im oberen, mittleren und unteren Lauf beidseitig vorhanden und bis zu 3 km breit. Der Lipa empfängt mehrere Kleine Flüsse und Kanäle. Der wichtigsten Nebenflüsse ist der Hlina und der Prudovka.

Der Chachora ist ein rechtsseitiger Nebenfluss des Sosch mit einer Länge von 56 km. Das Einzugsgebiet beträgt 551 km². Die durchschnittliche jährliche Wasserabfluss an der Mündung beträgt 3,2 m³ / s. Das durchschnittliche Gefälle beträgt 0,7 ‰. Er beginnt 2 km nordöstlich des Dorfes Lesavaya Buda im Rajon Karmianskaha, seine Mündung befindet sich am östlichen Rand der Stadt Tschetschersk. Er durchfließt das Dneprtiefland. Die Hauptflut findet in der Regel aus der 2. März Dekade bis Anfang der 3. Dekade des Aprils statt. Das Tal in Oberlauf wenig ausgeprägt mit einer Breite von 0,5–0,6 km. Die Ufer sind meist offen, mäßig steil und langsam ansteigen mit einer Höhe von 7–10 m, manchmal bis zu 15 m. Auen befinden sich beidseitig mit einer Breite von 200–500 m welche Wiesen entwässern. Der Hauptteil des Flusses ist kanalisiert mit einer Breite von 3–6 m im Oberlauf und 7–10 m im Durchschnitt. Im Unterlauf ist er 15 m breit. Die Wasserhöhe beträgt 1–1,5 m. – Die wichtigsten Zuflüsse sind Dulepa und Lyubitsa rechtsseitig und Hlybokaja linksseitig.

Der Syanna ist ein linksseitiger Zufluss des Sosch und hat ein Einzugsgebiet von 543 km² und eine Länge von 59 km.

Der Syanna hat einen jährlichen Wasserabfluss von 3,4 m³/s an der Mündung. Das durchschnittliche Gefälle des Wasserlaufes beträgt 0,8 m/km.
Er beginnt am östlichen Rand des Dorfes Keile, 3 km nordwestlich des ehemaligen Dorfes Uschakow. Fließt dann überwiegend durch das Orscha-Mogilew Senke. Das Tal ist trapezförmig, mit einer Breite von 0,3 km bis 1 km im oberen Teil des Flusses. Danach folgt ein wieder zusammen fließende Verzweigung (bei einer Breite in dem oberen Teil von 30–60 m, in dem unter Teil von 300–500 m), manchmal fließt er über Wiesen. Das Bett von der Quelle für 15,8 km in den unteren und mittleren Lauf des gewundenen bis sehr gewunden und ist zum Teil kanalisiert. Die Kanalbreite Oberlauf beträgt 5–10 m unterhalb des Ortes der Säge im Bezirk Cherikov und verengt sich in den Unterlauf auf 5–6 m.

Der Zerucha ist ein linksseitiger Zufluss des Sosch und hat ein Einzugsgebiet von 525 km² und eine Länge von 57 km.

26 % der Fläche des Tals sind bewaldet. Die Quelle befindet sich 2 km südöstlich des Dorfes Aĺchovaje. Der Zerucha fließt 3,5 km westlich des Dorfes Cierucha in den Sosch. Auf einer Länge von 2 km befinden sich Auen (Überflutungsgebiete) teilweise abgelassen. Das Bett ist im oberen und mittleren Verlauf kanalisiert, die Breite ist bis zu 10 m. Das Ufer ist zum Teil steil, mit einer Höhe von 3 m. Hauptsächlich findet der Wasserabfluss im Frühling statt und entsprechen 55 % des jährlichen Abflusses. Er wird als Wasserrückgewinnungssystem verwendet.

Der Pokaz ist ein linksseitiger Zufluss des Sosch und hat ein Einzugsgebiet von 504 km² und eine Länge von 76 km.

Der durchschnittliche jährliche Abfluss von Wasser in der Mündung beträgt 2,9 m³ / s. Das durchschnittliche Gefälle liegt bei 0,6 ‰. Der Fluss beginnt am westlichen Rande der Stadt Niaŭmiesny im Rajon Krasnapolsk, die Mündung liegt 1 km im Nordwesten des Dorfes Pietrapollie im Rajon Wetka. Er durchfließt die Chachorskaya-Ebene. Das Tal ist im Großen und Ganzen in der Form eines Trapezes (mit einer Breite von 0,5–1,5 km), im Oberlauf verschmilzt das Bett mit dem Überschwemmungsgebiet des Sosch. Der Hang ist mäßg steil bis steil, bei einer Höhe von 15 bis 20 m, in der Mitte des Verlaufs ist er offen. Die Flussauen sind beidseitig, die durchschnittliche Breite am Unterlauf beträgt 0,3–0,5 km, in Bereich der Mündung 1–1,3 km. Der Hauptteil des Flusslaufs ist im Chechersk Rajon für eine Strecke von 3,3 km kanalisierte, an anderer Stelle ist er stark gewunden, vor allem mittleren Verlauf. Die Breite des Flusses bei niedrigem Wasser ist 0,5–2,5 m im Oberlauf und 10–12 m im Mittellauf und Unterlauf. Nach dem Dorf Chacherskaga im Pokot Rajon ist der Rand steil, im Oberlauf hat er eine niedrige, sumpfige Steilkante. Die höchsten Überschwemmungen sind Anfang April, die durchschnittliche Höhe über in dem Unterlauf hat eine Tiefe von 2,8 m. Er friert in der ersten Dezemberwoche ein. Der Eisgang dauert bis zum Anfang des dritten Märzdekade. Der Fluss empfängt Wasser aus einer Reihe von Entwässerungskanälen.

Die Labschanka ist ein linksseitiger Zufluss des Sosch und hat ein Einzugsgebiet von 489 km² und eine Länge von 54 km, 

Der Tschornaja Natapa ist ein rechtsseitiger Nebenfluss des Sosch mit einer Länge von 49 km. Sein Einzugsgebiet beträgt 464 km². Der jährliche Wasserabfluss an der Mündung beträgt 2,8 m³ / s. Das durchschnittliche Gefälle beträgt 1,1 ‰. Wichtige Nebenflüsse sind Bielaja Natapa (links) und Myartvitsa. Der Fluss beginnt 2 km nördlich des Dorfes Pyachkavichy im Rajon Mstislav, seine Mündung befindet sich 1,5 km südlich Sialiec im Rajon Mstislavskii. Er durchfließt die Gorki-Mstislawl und Orscha-Mogilew Ebenen. Er ist auf der Länge von 2,4 km kanalisiert.

Der Uts ist ein linksseitiger Zufluss des Sosch und hat ein Einzugsgebiet von 433 km² und eine Länge von 75 km.

Der durchschnittliche jährliche Abfluss von Wasser in der Mündung beträgt 1,5 m³/s. Das durchschnittliche Gefälle liegt bei 0,6 ‰. Der Fluss beginnt 1,7 km nordwestlich des Dorfes Lukyanavka in Dobrush Rajon, in Mündung liegt in der Nähe des Dorfes Tereshkovichi im Gomel Oblast. Er fließt durch Gomel Polesie. Die höchsten Überschwemmungen findet Ende März statt, die durchschnittliche Höhe beträgt 2,4 m. Der Fluss friert im späten Dezember ein, der Eisgang dauert bis in die zweite Märzdekade. Das Tal ist trapezförmig. Die Flussbreite beträgt 300–600 m, an der Quelle 150 m bei Poyma, sich verändernd mit einer Breite von 200–300 m; Das Hochwasser kann für bis zu 2 Wochen, bis zu einer Tiefe von 0,4–0,8 m überfluten. An der Quelle ist der Fluss für 2 km kanalisiert. Die Breite des Flusses bei niedrigem Wasser ist 10–18 m. Das Ufer ist niedrig, sumpfig, überwiegend steil und abschüssig.

Der Berezina ist ein linksseitiger Zufluss des Sosch und hat ein Einzugsgebiet von 354 km² und eine Länge von 31 km.

Der Berezina verläuft durch das Chislawitschski rajon in der Region Smolensk. Die Quelle befindet sich in einem Sumpf in der Nähe des Dorfes Dolgiy Most im Hislavichi Rajon. Er fließt in Sosch in der Nähe des Dorfes Chislawitschi. Der Berezina hat folgende Zuflüsse: linksseitig – Hanyutina, rechtsseitig Duchovja, Trachotinka

Der Kasaljanke ist ein rechtsseitiger Nebenfluss des Sosch mit einer Länge von 34 km. Sein Einzugsgebiet beträgt 352 km². Der durchschnittliche jährliche Abfluss des Wassers an der Mündung beträgt von 1,8 m³ / s. Das durchschnittliche Gefälle beträgt 0,8 ‰. Er beginnt am südwestlichen Rand des Dorfes Malaya Zimnitsa im Rajon Slavgorod, die Mündung liegt 1 km vom Dorf Korma im Bezirk Litvinovichi. Er durchfließt den südwestlichen Rand der Orscha-Mogilew Ebene. Das Tal hat im Unterlauf die Form eines Trapezes, mit einer Breite von 0,9 bis 1,5 km. Die Auen entlang des Flusses werden im Oberlauf beidseitig regelmäßig überschwemmt, im trockenen Zustand hat das Tal eine Breite von 0,2 – 0,9 km. Das Flussbett ist über eine Länge von 17,5 km kanalisiert, der Rest ist schwächer mäandert. Die Breite des Flusses bei Niedrigwassern beträgt durchschnittlich zwischen 8 – 10 m.

Der Soschenka ist ein linksseitiger Zufluss des Sosch und hat ein Einzugsgebiet von 294 km² und eine Länge von 44 км.

Der Vudaga ist ein rechter Nebenfluss des Sosch mit einer Länge von 37 km. Das Einzugsgebiet beträgt 261 km². Die Quelle des Flusses liegt 2 km nördlich des Dorfes Sielischcha, die Mündung befindet sich nord-östlich am Rande der Stadt Tscherykau. Das Tal im Oberlauf wenig ausgeprägt, unterhalb des Dorfes Žytnioŭ trapezförmig, auf einer Breite von 400 bis 600 m, das bis zur Mündung auf 1 km anwächst. Das steile Ufer ist einseitig mit einer Breite von 100–150 m. Das Flussbett des Vudaga ist mäandernd. Zuflüsse des Vudaga sind Kaziol (linksseitig) und Malaja Vudažka (rechtsseitig).

Einzugsgebiet der Bjaresina 

Das Einzugsgebiet der Bjaresina hat ein Größe von 24.500 km² und ist das viertgrößte rechtsseitige Einzugsgebiet im Bereich des Dnepr.

Der Hauptfluss des Einzugsgebietes entspringt im Norden von Belarus am Belarussischen Höhenrücken. Die Quelle der Bjaresina befindet sich im Bjaresina-Nationalpark nahe der Stadt Lepel. Die Bjaresina durchfließt die Gegend in Nord-Süd-Richtung durch die Stägte Baryssau, Babrujsk und Swetlahorsk. Westlich von Homel mündet sie in der Homelskij Rajon in den Dnepr.

Das Einzugsgebiet ist in zwei Bereiche einzuteilen. Das erste Gebiet besteht aus den Nebenflüssen der Bjaresina. Das zweite Gebiet aus dem Swislatsch und seinen Zuflüssen. Letzteres hat eine Fläche von 5200 km². Es macht somit ein Fünftel des Gebietes aus.

Die Nebenflüsse der Bjaresina sind:
 rechtsseitig: Hajna, Plissa, Uscha, Ussa, Swislatsch, Kamenka und Assowina
 links: Scha, Bobr, Kljawa, Olsa und Ala

Einzugsgebiet des Psel 

Der Psel hat eine Länge von 717 km. Das Einzugsgebiet hat eine Größe von 22.800 km² und eine Wasserdurchflussrate von 55 m³/s (gemessen 36 km von der Mündung) und ist somit das fünftgrößte Einzugsgebiet im Bereich des Dnepr.

Die Nebenflüsse sind:
 linksseitiger Nebenfluss des Psel: Ylek, Pena, Udawa, Rbyza, Saha, Ustja, Olschanka, Budlka, Bobrawa, Wepryk, Tuch, Hnylyza, Bakaj und Howtwa.
 rechtsseitiger Nebenfluss des Psel: Sudscha, Oleschnja, Sumka, Srowatka Woroschba, Hrun, Raschewka, Ljutenka, Hrun-Taschan, Chorol, Manschelyja, Omelnyk, Belytschka und Bahatschka.

Einzugsgebiet des Teteriw 

Der Teteriw mündet nicht direkt in den Dnepr, sondern fließt in den Kiever-Stausee, seine Länge beträgt 365 km. Der Teteriw hat ein Wassereinzugsgebiet beträgt 15.100 km² und ist somit das sechstgrößte Einzugsgebiet des Dnepr-Beckens. 2011 betrug der durchschnittliche langfristige Wasserabfluss 33,2 m³/s, 40 m³/s an der Flussmündung. Hohe Überschwemmungen sind typisch für das Teteriwgebiet. Der maximale Abfluss mit 591 m³/s wurde am 5. April 1996 in der Station Ivankov registriert, der geringste Abfluss wurde im September 2009 registriert und lag bei 5,40 m³/s.

Einzugsgebiet der Irscha 
Die Irscha ist ein linker Nebenfluss des Teteriw mit einem Einzugsgebiet von 3.070 km² und einer Länge von 136 km. Das Einzugsgebiet ist von vielen weiteren Bächen und Rinnsalen geprägt:
rechtsseitig Безіменна, Поромівка, Тростяниця, Здрівля, Візня und linksseitig Безіменна, Радич, Іршиця, Лемля, Короща, Буломарка, Злобич, Веснач, Перегорщ, Глиник, Збічна, Папоротня, Рожеженська, Різня

Die Irscha hat eine Tiefe von 30 cm bis 4,5 m. Das Wasservolumen bildet sich häufig durch Schnee und Regen. Das Wasser wird sowohl für die industrielle und häusliche Wasserversorgung verwendet.

Einzugsgebiet der Sdwysch 
Der Sdwysch ist ein rechter Nebenfluss des Teteriw mit einem Einzugsgebiet von 1.775 km² und einer Länge von 145 km. Das Tal ist trapezförmig mit einer Breite von bis zu 4 km und einer Flussbeckentiefe von 25 m. Im Oberlauf gibt es zahlreiche Flussaue und Feuchtgebiete von einer Breite bis zu 1 km. Der Flusslauf ist mäßig gewunden und hat eine Breite bis zu 20 m. Das Flussbett ist normalerweise 1–2 m tief, die Abflussneigung beträgt 0,59 m/km. Der Fluss friert bis Ende November ein und taut bis Mitte März auf. Der Sdwasch ist Empfänger eines breiten Entwässerungs- und Befeuchtungssystems. Einige Reservoirs wurden gebaut um den Abfluss zu regulieren. Ein Teil des rechten Ufers des Sdwysch im Unterlauf liegt an einer geschützten Waldbewirtschaftung Dniprovsko-Teterivskoho.

Einzugsgebiet der Hujwa 
Die Hujwa ist ein rechter Nebenfluss des Teteriw mit einem Einzugsgebiet von 1.505 km² und einer Länge von 97 km. Das Gefälle des Flusstales beträgt 0,9 m/km. Das Tal ist auf einer beträchtlichen Länge v-förmig, die Breite bis zu 2 km. Der Oberlauf ist mit Auen übersät. Es herrscht eine großzügige Wicklung, das Bett hat eine Breite von bis zu 20 m, Tiefe beträgt im Durchschnitt 1,2 m. Der Fluss wurde eingefasst um den Andruschiwka-Stausee Reservoir (ukr. ) zu befüllen. Es wird für technische Wasserversorgung, Bewässerung, Fischzucht genutzt.

Einzugsgebiet der Hnylopjat 
Die Hnylopjat ist ein rechter Nebenfluss des Teteriw mit einem Einzugsgebiet von 1.312 km² und einer Länge von 99 km. Das Gefälle des Flusses beträgt 1,1 m/km. Das Tal ist sumpfig und 3 km breit. Am Ufer findet man Ablagerungen von Gneisen und Graniten. Die Wicklung ds Bachlaufes ist großzügig und hat eine Breite von bis zu 20 m. Es gibt einige Teiche und ca. 10 gebautes Reservoirs. Der durchschnittliche langfristige Abfluss beträgt 3,68 m³/s. Der Fluss dient zur Trinkwasserversorgung und technischen Wasserversorgung zur Entwässerung von angrenzenden Gebieten.

Wichtige Nebenflüsse des Hnylopjat sind: linksseitig П'ятка, Терехівка, Вовчиця, Глибока Долина, Гнилоп'ятка, П'ятка, Гриньківка, Руда Кам'янка und rechtsseitig Безіменна, Безіменна, П'ятигірка, Бобрик, Писарівчина, Гнилуха, Троянівка, Пікаліївка.

Weitere Flüsse im Einzugsgebiet des Teteriw 
Der Mika ist ein linker Nebenfluss des Teteriw mit einem Einzugsgebiet von 791 km² und einer Länge von 42 km. Nebenflüsse des Mika sind: rechtsseitig Свинолужка und linksseitig Бистріївка.

Der Lisowa Kamjanka ist ein linker Nebenfluss des Teteriw mit einem Einzugsgebiet von 602 km² und einer Länge von 32 km. Das Tal ist trogartig mit einer Breite von bis zu 4 km, der Fluss hat eine Tiefe von bis zu 20 m. Im Oberlauf des Lisowa Kamjanka befinden sich Auen. Die durchschnittliche Breite beträgt bis zu 5 Meter. Das Gefällr des Flusses beträgt 1,6 m/km. Im Unterlauf in der Umgebung von Zhytomyr ist der Fluss kanalisiert.

Wichtige Nebenflüsse des Lisowa Kamjanka sind: linksseitig Печеринка, Міхіченка, Лісна und rechtsseitig Хороблівка, Безіменна, Синяк, Крошенка.

Die Bilka ist ein rechter Nebenfluss des Teteriw mit einem Einzugsgebiet von 354 km² und einer Länge von 40 km. Das Tal ist trapezförmig mit einer Breite von 2 km, das Bett hat eine Tiefe von 20 m. Der Fluss ist leicht gewunden und 5 m breit, in den oberen und mittleren Flüssen teilweise kanalisiert. Das Gefälle des Flusses beträgt 1 m/km.

Der Iv'yanka ist ein rechter Nebenfluss des Teteriw mit einem Einzugsgebiet von 333 km² und einer Länge von 34 km. Das Flusstal ist trapezförmig und 2,5 km breit, das Flussbett bis zu 20 m tief, im Mittel- und Oberlauf ist die Umgebung sumpfig. Die durchschnittliche Breite beträgt 10 m. Der Fluss wird für landwirtschaftliche Zwecke verwendet, mehrere Teiche wurden gebaut.

 rechtsseitig Nebenflüsse des Teteriw sind: Kobylycha, Besimenna 1, Besimenna 2, Tschamyschel, Hremljaha, Tetynez, Hlybotschok, Koschtscha, Hnylopjat, Hujwa, Russjatynka, Dorohynka, Hnylyj Potik, Kochaniwka, Iwjanka, Krytschanka, Welyki Losy, Dubowez, abo Wylija, Bilka, Kodra, Piskiwka, Tal, Sdwysch

 linksseitig Nebenflüsse des Teteriw sind: Sywka, Besimenna 3, IBR, Budytschyna, Oleschka, Lissowa, Perebehla, Hodynka, Schyjka, Bobriwka, Besimenna 4, Kyschynka, Tscherwonyj, Krutyj Jar, Perliwka, Pobytiwka, Lissowa Kamjanka, Kalyniwka, Beresyna, Ruda, Lewtscha, Myka, Hluchiwka, Mescheritschka, Myrotsch, Wyrwa, Irscha, Rawka, Hutsche, Samotschek, Parnja, Kropywnja, Scherewa, Ljubscha, Bolotna, Ternjawa, Chotschewa

Einzugsgebiet des Worskla 

Der Worskla mit einem Einzugsgebiet von 14.700 km² hat eine Länge von 464 km und ist somit das siebtgrößte Einzugsgebiet im Gebiet. Er fließt nicht direkt in den Dnepr, sondern in den Kamjansker Stausee. Das erste Drittel des Einzugsgebietes, von der Quelle aus gesehen, ist von rechtsseitigen Zuflüssen bestimmt. Das zweite und dritte Drittel ist von linksseitigen Unter-Einzugsgebieten geprägt.

Einzugsgebiet der Merla 
Der Merla ist ein linker Nebenfluss des Worskla mit einem Einzugsgebiet von 2.030 km² und einer Länge von 116 km. Das Tal ist trapezförmig mit hohen Hängen, auf der rechten Seite zerklüftet. Das Tal hat Auen. Der Flusslauf ist im unteren Teil gewunden und verzweigt sich. Die durchschnittliche Breite beträgt 5–8 m, die höchste Breite beträgt 20–25 m, nahe der Mündung. Der Fluss ist 0,5–1,5 m tief, gesäumt von Hängen bis zu 3 m Höhe. Das Gefälle des Flusses beträgt 0,8 m/km.

Einzugsgebiet der Kolomak 
Der Kolomak ist ein linker Nebenfluss des Worskla mit einem Einzugsgebiet von 1.650 km² und einer Länge von 102 km. Das Flusstal ist trapezförmig und im Unterlauf nicht klar abgegrenzt. Die Breite des Tales ist 2,5–5 km, in einzelnen Abschnitten bis zu 8 km breit. Die Seitenränder haben eine Höhe von 30–45 m. Die Auen sind beidseitig, mit einer Tiefe von 0,6–0,9 km. Der Strom ist mäßig verwunden, in den Bergen mit einer Breite von 20–50 m, an manchen Stellen bis zu 100 m. Die Tiefe ist bis zu 6 m. Das Gefälle des Flusses beträgt 0,62 m/km. In trockenen Jahreszeiten ist der Oberlauf ausgetrocknet. Es wurden mehrere Teiche angelegt. Der Kolomak wird zur Bewässerung verwendet.

Einzugsgebiet der Worsklyzja 
Der Worsklyzja ist ein rechter Nebenfluss des Worskla mit einem Einzugsgebiet von 1.480 km² und einer Länge von 101 km. Das Gefälle beträgt 0,77 m/km. Das Tal ist trapezförmig mit einer Breite von bis zu 4–5 km. Der Verlauf ist durch großen Windungen geprägt. Die Aue, vor allem im Unterlauf, sind sumpfig. Das rechte Ufer ist meist steil, das linke Ufer oft niedrig.

Weitere Flüsse im Einzugsgebiet des Worskla 
Der Poluzirya ist ein rechter Nebenfluss des Worskla mit einem Einzugsgebiet von 731 km² und einer Länge von 70 km. Das Gefälle beträgt 1,2 m/km. Die Aue des Flusses sind nicht besonders breit (nur bis zu 500 m), meistens sind sie sumpfartig. Der Fluss ist mäßig gewunden und hat eine durchschnittliche Breite von 2 m. Es gibt zahlreiche verzweigte Rinsale. 0,2 km² des Gebietes bestehen aus Seen. Das Flusswasser wird von der Bevölkerung für lokale Bedürfnisse verwendet.

Der Velikii Kobeljachok ist ein rechter Nebenfluss des Worskla mit einem Einzugsgebiet von 587 km² und einer Länge von 29 km. Das Tal des Flusses ist tief, die rechten Hänge sind teilweise steil. Die Wassermenge im oberen Verlauf ist recht schwach, im unteren Verlauf ist er gewunden und verzweigt. Die Aue ist vielerorts bewachsen. Ein Reservoir wurde in der Nähe des Dorfes Markovka errichtet.

Der Tahamlyk ist ein linker Nebenfluss des Worskla mit einem Einzugsgebiet von 525 km² und einer Länge von 64 km. Das Gefäll des Flusses beträgt 0,9 m/km. Das Tal ist v-förmig mit einer Breite von 1 km, die Tiefe des Tals ist bis zu 30 m. Die Auen haben eine Breite bis 100 m. Der Fluss ist sehr gewunden. Im Sommer trocknet er aus.

Der Kotelva ist ein linker Nebenfluss des Worskla mit einem Einzugsgebiet von 497 km² und einer Länge von 31 km. Das Flusstal ist trapezförmig und bis zu 2 km breit, sowie bis zu 30 m tief. Der Bach ist mäßig gewunden, seine durchschnittliche Breite beträgt 2 m, das Gefäll des Flusses beträgt 1,8 m/km. Es wurden mehrere Teiche angelegt.

Der Kustolovo ist ein linker Nebenfluss des Worskla mit einem Einzugsgebiet von 346 km² und einer Länge von 60 km. Das Tal ist flach und unstrukturiert. Die Auen sind beidseitig überwachsen. Dere Strom ist mäßig gewunden. Er ist meist wasserarm und oft austrocknend. Es wurden mehrere Teiche angelegt.

 linksseitige Nebenflüsse sind: Losowaja, Berёsowaja, Losowaja II, Hrajworonka, Bratenyza, Ywan, Rjabynka, Wesёlaja Dolyna, Achtrka, Kotelwa, Merla, Kowschyscha, Kolomak, Tahamlk und Hussotschka.

 rechtsseitige Nebenflüsse sind: Worsklyza, Boromlja, Oleschnja, Poluserje und Kobeljatschka

Einzugsgebiet des Inhulez 

Inhulez mit einer Länge von 549 km und einem Einzugsgebiet von 13.700 km² (nach anderen Quellen 14.870 km²) und ist somit das achtgrößte Einzugsgebiet im Gebiet.
Größte Nebenflüsse sind der 144 km lange, dem Inhulez von links zufließende Saksahan mit einem Einzugsgebiet von 2025 km² sowie die von rechts zufließende, 195 km lange Wyssun, mit einem Einzugsgebiet von 2670 km².
Weitere rechte Nebenflüsse sind die Beschka und die Bokowa, von links fließen ihr noch die Selena und die Schowta zu.

Einzugsgebiet des Oril 
Der Oril ist ein 346 km langer, linksseitiger Zufluss des Dnepr und hat mit einem Einzugsgebiet von 9.800 km² das zehntgrößte Einzugsgebiet im Bereich des Dnepr-Beckens.

Nebenflüsse (unter Angabe von Flusslänge und Fläche des jeweiligen Einzugsgebietes):

Einzugsgebiet des Drut 

Der Drut ist mit einem Einzugsgebiet von 5.020 km² und eine Länge von 295 km das 27-größte Einzugsgebiet im Flusssystem. Die Quelle des Hauptflusses entspringt im Belarussischen Landrücken, ca. 45 km westsüdwestlich von Orscha.

Der Drut ist der viertgrößte Zufluss zum Dnepr. Es beginnt an der Dnepr-Dwina Wasserscheide an einer kleinen sumpfigen Bettplatte. Er fließt von rechts in den Dnepr. Die wichtigsten Zuflüsse sind die Flüsse Kryvája, Nyaroplya, Vabich und Orlyanka (links) und Oslik, Malysh und Dolzhanka (rechts). Über 30 % des Wassereinzugsgebietes sind von großen Waldflächen bedeckt. Die Wälder sind gemischt, Nadelbäume herrschen vor. Sümpfe, Moore und sumpfige Wälder nehmen etwa 10 % der Fläche ein. Der Kurs ist stark mäandrierend und verzweigt sich stromabwärts nach dem Zufluss des Vabich in viele Äste und eine Vielzahl von alten Armen, Buchten und kleinen Seen. Die kleinen Sandinseln treten entlang des gesamten Verlaufs auf. Die vorherrschende Flussbreite beträgt 10–20 m im oberen Bereich und 30–50 m im mittleren und unteren Bereich, an einigen Stellen 60–65 m. Vor der „Mogilev-Orsha Eisenbahnbrücke“ erreicht der Drut eine Breite von 130 m und ca. 900 m innerhalb von Stauseen. Die Tiefe beträgt 1–2,5 m, 5–6 m in Teichen und Gruben. Der Boden ist glatt, selten steinig. Das Bett ist mit Treibholz verstopft. Auf großen Strecken sind die Böschungen steil, gut bewachsen und in Kurven instabil.

Die Nebenflüsse des Drut sind:
 links: Kryvája, Nyaroplya, Vabich, Arliánka, Bolonowka, Greza, Uzbinka
 rechts: Aslik, Maljsch, Wjadzierka, Daltschanka, Wieprjnka, Belaja, Dabrjcha, Kamnka

Der Kryvája ist ein linksseitiger Zufluss des Druts mit einer Länge von 46 km. Sein Einzugsgebiet beträgt 242 km². Die jährliche Wasserabluß an der Mündung beträgt 3,8 m³ / s. Das durchschnittliche Gefälle der Wasseroberfläche ist 0,8 ‰. Er beginnt am nördlichen Rande des Dorfes Romanovka im Rajon Tolochin und mündet am Rande des Dorfes Kazabrodde im Rajon Krugloe in den Drut. Er durchfließt das Orscha Hochland. Das Tal hat die Form eines großen gestalteten Trapezes, die Breite im Oberlauf beträgt 0,6–1 km. Die Flussauen sind schmal und 200–500 m breit, das Gefälle entlang des Ufers wechselnd, manchmal flach. Ein Teil des Bettes ist kanalisierten mehr als 2,5 km ab der Brücke zur Autobahn Minsk-Moskau bis in der Nähe des Dorfes Zabolote, danach ist er sehr gewunden. Die Breite des Flusses bei niedriger Strömung beträgt 5–8 m, stromabwärts bis zu 10 m. Der Rand ist steil und abschüssig, hier und dort mit Höhen von 0,5–1 m. Der Fluss empfängt eine Menge von netzwerkartigen künstlichen Kanälen. Ein größerer Zufluss ist der Rzhavka.

Der Nyaroplya ist 30 km, nach anderen Quellen 25 km lang und linksseitiger Zufluss des Druts. Das Einzugsgebiet beträgt 200 km². Das durchschnittliche Gefälle des Wasserlaufes beträgt von 1,6 m / km. Er beginnt 1 km südlich des Dorfes Ilkavichy und mündet 3 km nordöstlich des Dorfes Kalinovka. Das Bett ist mit Ausnahme von 2 km in oberen Lauf kanalisiert. Er fließt durch den See Nyaroplya. Ein größerer Zufluss ist der Zapakulka.

Der Vabich ist 74 km lang und linksseitiger Zufluss des Drutsch, sein Einzugsgebiet hat eine Fläche von 565 km². Der jährliche Wasserabfluss an der Mündung beträgt 3,5 m³ / s. Das durchschnittliche Gefälle des Wasserlaufes beträgt 0,6 m / km. Er beginnt 1,7 km in östlicher Richtung des Dorfes Burovschina im Rajon Krugloe und fließt 2 km östlich des Dorfes Prybor der Region Belynichi in den Drut. Die wichtigsten Nebenflüsse des Vabich sind: Charnavodka, Vasilevko, Limnichanka (links), Svyatsilavka (rechts). Der Vabich fließt durch die Zentrale Hochebene, . Das Tal im oberen Verlauf unbestimmt, im mittleren und unteren Teil trapezartig, seine Breite beträgt 0,6 bis 1 km. Die Ufer sind niedrig und sumpfig. Die Auen beidseitig vorhanden mit einer Breite von 0,2 bis 0,4 km. Das Bett hat eine Wicklungsbreite von 10–25 m, im Verlauf des oberen Stroms ist der Vabich bis zu 24 km kanalisiert.

Der Arliánka ist 24 km lang und linksseitiger Zufluss des Drut. Sein Einzugsgebiet beträgt 106 km². Das durchschnittliche Gefälle beträgt 1,1 ‰. Er beginnt im Dorf Berezovka, und mündet 1,5 km südwestlich des Dorfes Maloje Zapatochcha in den Drut. Der Arliánka fließt durch die Zentrale Hochebene. Der Arliánka ist 17,4 km kanalisiert, ab dem Dorf Stary Sinin bis 1,3 km von der Mündung in den Drut.

Einzugsgebiet des Irpin 
Die Irpin ist mit einem Einzugsgebiet von 3.340 km² und eine Länge von 162 km das 28-größte Einzugsgebiet im Flusssystem. Die Irpin fließt in den Kiewer Stausee, 

Die Nebenflüsse der Irpin sind:
 linksseitig: Kalyniwka, Scharka, Swynaryjka, Widmanka, Lupa, Kudelja, Trubyschtsche, Trostynka, Butscha, Rokatsch und Koska.
 rechtsseitig: Krywjanka, Bilka, Schyschkariwka, Bystryk, Wepryk, Unawa, Nywka, Ljubka, Horenka, Moschtschunka und Bobryzja

Einzugsgebiet des Wjasma 
Der Wjasma ist mit einem Einzugsgebiet von 1.350 km² und eine Länge von 147 km das 29-größte Einzugsgebiet im Flusssystem. Der Wjasma entspringt 20 km nördlich der Stadt Wjasma. Die Höhe der Quelle liegt bei 255 m. Die Höhe der Mündung in den Dnepr beträgt 186 m. Die Absenkung des Einzugsgebietes im Verlauf beträgt 69 m.

Die rechten Zuflüsse sind: Chetwergowka, Mutenka, Bebrya, Kamenka, Sarogosch, Borowka, Bystren, Luschnya, Gorodenka.
Die linken Nebenflüsse sind: Boldan, Uliza, Moschenka, Rechta, Nowosolka, Kitajka, Fefalowka.

Einzugsgebiet der Beresina 

Das Einzugsgebiet der Beresina wird physikalisch-geographische durch die Predpolessky Provinz bestimmt.

Die Beresina hat eine Länge 63 km und ein Einzugsgebiet von 938 km² Die Beresina ist einer der wichtigsten Nebenflüsse des Dnepr. Sie beginnt bei 1,0 km südwestlich der Stadt Dokschitsa, im Gebiet Witebsk und fließt durch Minsk, Mogilew und Gomel und dann schließlich in den Dnepr zwischen den Orten Tschlobin und Rechitza, 5 km südöstlich von Gorval.

Die Hauptzuflüsse der Berezina von der Quelle bis zur Mündung sind: Gaina, mit einer Länge von 93 km, Usha, mit einer Länge von 89 km, Svisloch, mit einer Länge von 257 km, Bobr, mit einer Länge von 124 km, Kleva, mit einer Länge von 80 km, Olsa, mit einer Länge von 92 km und Ola mit einer Länge von 116 km.

Ungefähr 35 % des Beckens sind von Wäldern besetzt. Große Wälder konzentrieren sich im oberen Teil des Gebiets, mit dem Biosphärenreservat Beresina, es umfasst die Becken der Flüsse Gaina, Olsa und Ola sowie den Unterlauf des Svisloch. Kiefern und Tannen überwiegen, in einzelnen Tälern dominieren Eichen- und Espenwälder oder Birkenwälder. Der Seeanteil im Einzugsgebiet beträgt ca. 1 %. Der größte See im Becken ist Palik. Künstlichen angelegte Wasserkörpern sind der Zaslavsk-Stausee und die Stausee-Kette Krinitsa, Drozdy, Chizhovsk und Osipovichi.

Der Beresina friert in der ersten Dezemberhälfte ein und öffnet sich Ende März. Die maximale Eisdicke beträgt 60 cm. Der Frühlingseisdrift dauert 4–7 Tage. Eine Besonderheit ist das Hochwasser im Spätherbst, wenn sich Eis zusammenzieht. Das Einzugsgebiet wurde saniert. Zum 1. Januar 2006 wurden rund 16 % der Beckenfläche saniert und ein etwa 15.700 km langes offenliegendes Entwässerungsnetz errichtet. Auch angrenzende Becken sind von der Sanierung betroffen. Die Einzugsgebiete der Nebenflüsse Ponya (29 %), Plissa (27 %), Ola (18 %), Sved (30 %) und Vedrich (25 %) wurden zu dieser Zahl saniert. Der Flusslauf ist in großem Bogen gewunden. Die Flusstiefe variiert zwischen 1,5–3 m und 5–7 m im unteren Verlauf. Hinter dem Medzozol-See ist der Kurs entlang der Ufer unterhalb des Dorfes Brod stark mit Wasserpflanzen bewachsen. Die Ufer sind steil und 1–2 m hoch.

Einzugsgebiet des Bobr 
Die Bobr ist ein linker Nebenfluss der Beresina. Sie beginnt 1,5 km nordöstlich des Dorfes Rafalovo (Bezirk Tolochin, Oblast Witebsk) und mündet nach 357 km bei Tschernjajewka (Bezirk Borissow, Oblast Minsk) in die Beresina. Die Hauptzuflüsse der Bobr sind Nacha (rechtsseitig) und Motscha, Jelenka und Plisa (linksseitig). Das Wassereinzugsgebiet des Bobr ist asymmetrisch, komplex geformt, im mittleren Lauf breiter. Das Becken ist fast gleichmäßig von Wäldern bedeckt und weist keine Seen auf, Moosmoore herrschen vor. Die größten Moore befinden sich im Einzugsgebiet zwischen der Motscha und der Nacha. Der Flusslauf ist frei mäandernd und stark mäandrierend und nicht verzweigt. Die Ufer sind steil abfallend, leicht abfallend oder sehr steil. Der Fluss gefriert Mitte Dezember und öffnet sich Mitte März.

Einzugsgebiet des Svisloch 
Der Svisloch ist ein rechter Nebenfluss der Bersina. Er beginnt 1,5 km südöstlich des Dorfes Schapowalj und fließt durch die Bezirke Wolotschin, Minsk, Puchhowichi, Tscherwen und Osipowichi. Der Fluss ist ursprünglich 257 km lang, 297 km nach dem Bau der Stauseen von Drozdy und Krinitsa. Das Einzugsgebiet beträgt 5150 km².

Seine wichtigsten Zuflüsse sind: Wyacha, welcher in den Zaslavsk Stausee fließt, die Wolma und den Bolochanka (linksseitig), sowie Titowka, Talka und Sinjaja (rechtsseitig).

Das Tal ist deutlichsten ausgebreitet. Im Oberlauf ist 400–600 m breit und 1–2 km breit im Mittel- und Unterlauf. Die Überschwemmungsflächen sind doppelseitig, sind 300–500 m breit im Oberlauf und bis zu 800–1000 m im Unterlauf. Von der Flussquelle bis zur Kreuzung mit dem Kanalsystem Viliya-Minsk ist der Kurs mäandernd und 3,5 m breit unter natürlichen Bedingungen.

Gegenwärtig ist der Flussverlauf Teil eines Kanalsystems, an dem stromabwärts der Zaslawsker Stausees liegt und hat eine Breite von bis zu 20–25 m. Innerhalb der Grenzen der Stadt Minsk macht der Svisloch acht Kurven. Die Ränder sind in der Stadt befestigt. Im Mittel- und Unterlauf ist der Kurs gebogen und tief eingeschnitten. Der Fluss ist in diesem Bereich 25–30 m breit bis hin zu 50 m stromabwärts des Osipowichi Stausees. Die Ufer sind steil und kurz.

Das natürliche Regime des Flusses wird durch Stauseen (Zaslawsk, Krinitsa, Drozdy, Chizhowsk, Osipowichi) reguliert. Der Fluss wird mit Wasser aus dem Wilija (Fluss) befüllt. Vom Drozdy-Stausee ausgehend wird ein Teil des Flusswassers in das Wassersystem des Slepjansk eingeleitet. Es ist auch geplant in den 50 km langen Wasserring um Minsk Wasser abzuleiten.

Vor dem Bau des Wassersystems von Wilija-Minsk fror der Fluss Mitte Dezember ein. Die Flut dauerte rund 50 Tage. Nach dem Bau des Wassersystems wurde das Flussregime diesbezüglich kaum untersucht.

Künstliche Gewässer im Gebiet sind Wasserspeicher und Fischteiche. Die größten Stauseen sind Zaslawsk, Krinitsa, Drozdj, Chischowsk, Wjacha. Der Flusslauf ist frei mäandrierend. Stromabwärts in der Nähe des Sees Komsomolskoje ist der Fluss mit Dämmen versehen. Der Boden ist glatt und sandig-schlammig. Die Ufer sind steil und flach, meistens frei wechselnd und sumpfig.

 Zuflüsse des Svisloch
Der Wolma ist ein linker Nebenfluss des Svisloch. Der Fluss beginnt mit dem Meliorationskanal in der Nähe des Dorfes Koroljow Stan im Bezirk Minsk. Er fließt entlang der östlichen Hänge der Minsker Hochebene und der Zentralen Berezina-Ebene – er durchfließt die Region von Minsk, Smolewichi, Cherwen und Puschobichi. Die Flussmündung liegt 1 km vom Dorf Svetly Bor im Teil der Stadt Puschowichi entfernt.

Die wichtigsten Zuflüsse des Wolma sind Wotscha, Gat und Cherwenka (linksseitig) und Sloust (rechtsseitig). Das Einzugsgebiet ist flach und im oberen Teil hügelig, von Mischwälder bedeckt (41 % der Fläche). Das Tal ist trapezförmig und im Oberlauf 400–600 m breit und wächst auf bis zu 3 km Breite bis zur Mündung hin. Talhänge sind niedrig und mäßig steil, das Flussufer sind meist steil und ausgeprägt von 0,4–2 m hoch. Etwa 20 % der jährlichen Abflussmenge an Wasser fällt auf das Frühjahr. Fast das gesamte Überschwemmungsgebiet wurde entwässert und gepflügt.

Der Fluss wird durch vier Wehre reguliert. Die oberen und mittleren Abschnitte des Wasserlaufes wurden in den Jahren 1954, 1969, 1973 und 1984 kanalisiert. Der Fluss ist im Oberlauf 3–4 m breit, im Mittellauf 8–10 m und bis zu 40 m breit an der Flussmündung. Im Jahr 1989 wurde die gesamte Flusslänge vertieft und in einigen Teilen wurde der Verlauf eingefasst. Der Fluss wird als Wasserempfänger für Entwässerung genutzt. Ein Teil des Flusswassers wird für die Teiche nach dem Ort Svisloch abgeleitet und speist die Teiche der Wolma-Fischfarm (Volma Rybkhoz OJSC) in Ozerny im Cherven Oblast. In den Teichen werden Karpfen, Karauschen und Hecht gezüchtet. Im Areal befindet sich ein Wald mit Jagdgebiet entlang des Ufer 400 m südlich des Dorfes Ivanichi im Cherven Oblast. Hier befindet sich auch der Petrowichi-Stausee im Verlauf der Wolma. In der Nähe von Smilowichi gibt es mehrere Erholungsgebiete: z. B. Zerkalniye Prudy, Krany Bereg, Volma Heilorte. Das Naturschutzgebiet Juschnowsky und Wolma befindet sich im oberen Teil des Einzugsgebietes des Wolma.

Flusssystem 
Bisher im Artikel nicht beschriebenen Flüsse, die teilweise direkt in den Dnepr fließen.

Linke Nebenflüsse 

Sula, Samara, Kinska, Uchljasz, Oril,
Babrouka, der Trubisch mit einem Einzugsgebiet von 4.700 km², wird gespeist von Kaniver Stausee, sowie der Nedrea mit einem Einzugsgebiet von 810 km² welcher von links in den Trubisch fließt, sowie der Alta der ebenfalls in Trubisch fließt.

Im Einzugsgebiet des Dnepr fließt der Baran, der in den Doms mündet, der in den Dnepr fließt.

Im Einzugsgebiet fließt der Kovraets, der von links in den Supij mündet, der in den Dnepr fließt.

Im Einzugsgebiet fließt die Kostrya, die von rechts in den Osma (Осьма) mündet, der in den Dnepr fließt.

Im Einzugsgebiet fließt die Lupe, die von rechts in den Mereya (weisrus Myareya) mündet, die in den Dnepr fließt.

Rechte Nebenflüsse 

Bjaresina, nahe der Quelle des Dnepr-Baches, Stuhna, Ros, Tjasmyn, Basawluk, Adamenka,
Lybid, Makranka, Mokra Sura, Samotkan, Wop

Im Einzugsgebiet des Dnepr fließt die Beresina mit einem Einzugsgebiet von 938 km² und die Malaya Berezina mit einem Einzugsgebiet von 360 km² die von links in die Beresina mündet.

Im Einzugsgebiet fließt der Dernovka, der in den Adrov mündet der in den Dnepr fließt.

Im Einzugsgebiet fließt die Desёnka (oder Chertoroy) der in den Dnepr fließt.

Im Einzugsgebiet fließt der Vedrich der von links in Dnepr fließt.

Im Einzugsgebiet fließt die Kolodnya die von rechts in Stroganka fließt der in den Dnepr mündet.

Stauseen 
Im Einzugsgebiet des Dnepr befinden sich folgende große Stauseen
 Kiewer Stausee (922 km² 3,73 km³)
 Kaniwer Stausee (582 km², 2,62 km³)
 Krementschuker Stausee (2.252 km², 13,5 km³)
 Kamjansker Stausee (567 km², 2,45 km³)
 Saporischja-Stausee bzw. Stausee von Saporischja (410 km²)
 Kachowkaer Stausee (2.155 km²; 18,2 km³)

Die Stauseen werden von Flüssen gespeist, die keinem übergeordneten Bassin welches sich durch Mündung in einen anderen Fluss zuzuordnen sind:
 Schowtenka → Kamjanka → Basawluk → Kachowkaer Stausee
 Teretiw → Kiewer Stausee
 Prypjat → Kiewer Stausee
 Usch → Kiewer Stausee
 Irpin → Kiewer Stausee

Der Krementschuker Stausee wird durch den Pywycha (169 m) überragt.

Grundwasser und Hydrogeologische Charakteristik des Einzugsgebietes 
Die geotektonische Struktur des Dnepr-Beckens bestimmt seine hydrogeologischen Eigenschaften. Auf dem Territorium von Weissrussland sind dies zwei artesische Becken, das Moskauer Becken (mit dem Orscha-Becken) und das Dnepr-Becken (mit dem Pripjat-Becken). Die Beckenränder sind an Antiklinalteilen und Abhängen von positiven tektonischen Strukturen in kristallinem Fundament befestigt: die belarussischen und Voronezh-Anticlis, die Zhlobin- und Braginzy-Loyev-Antiklinalen, und die Bobruisk-Outlines.

Das Orscha ist ein artesisches Becken ist der westliche Teil des Moskauer Mega-Beckens. In Weissrussland nimmt es den nördlichen und nordöstlichen Teil des Dnepr-Beckens ein. Die Schicht der Sedimentgesteine ist 1.500–1.700 m dick. Die aktive Wasseraustauschzone ist von 300–350 m bis 200 m dick (in Richtung der Tschlobin-Erhebung). Es umfasst wasserführende Horizonte von quartären, kreidezeitlichen, mitteloberdevonischen und oberproterozoischen Ablagerungen.

Das Prypjat ist ein artesisches Becken welches sich im südlichen Teil des Dnepr-Beckens in Belarus befindet und ist an den Pripyat-Trog angeschlossen. Sedimentgesteine bilden die dickste Schicht im Becken – 6.200 m. Die aktive Wasseraustauschzone breitet sich bis in eine Tiefe von 200–300 m aus. Es umfasst wasserführende Horizonte von Quartär-, Neogen-, Paläogen-, Kreide-, Devon- und oberproterozoischen Ablagerungen.

Einzelnachweise 

!Becken
0
Hydrogeographie
Hydrogeologie